Euophrys  — род аранеоморфных пауков из подсемейства  в семействе .

Распространение 
Встречаются почти всесветно. Мелкие чёрные пауки Euophrys omnisuperstes обнаружен на Джомолунгме на высоте до 6,700 метров, что, вероятно, является одним из рекордов животного мира.

Список видов 
 Euophrys acripes (Simon, 1871) — Корсика
 Euophrys alabardata Caporiacco, 1947 — Эфиопия
 Euophrys albimana Denis, 1937 — Алжир
 Euophrys albopalpalis Bao & Peng, 2002 — Тайвань
 Euophrys albopatella Petrunkevitch, 1914 — Бирма
 Euophrys alticola Denis, 1955 — Франция, Испания
 Euophrys ambigua C. L. Koch, 1846 — Суринам
 Euophrys a-notata Mello-Leitão, 1940 — Аргентина
 Euophrys arenaria (Urquhart, 1888) — Новая Зеландия
 Euophrys astuta (Simon, 1871) — Марокко
 Euophrys atrata Song & Chai, 1992 — Китай
 Euophrys auricolor Dyal, 1935 — Пакистан
 Euophrys aurifrons Taczanowski, 1878 — Перу
 Euophrys baliola (Simon, 1871) — Корсика
 Euophrys banksi Roewer, 1951 — Мексика
 Euophrys bifoveolata Tullgren, 1905 — Аргентина
 Euophrys bryophila Berry, Beatty & Prószynski, 1996 — Фиджи
 Euophrys bulbus Bao & Peng, 2002 — Тайвань
 Euophrys canariensis Denis, 1941 — Канарские острова
 Euophrys capicola Simon, 1901 — Южная Африка
 Euophrys catherinae Prószynski, 2000 — Египет
 Euophrys chiriatapuensis Tikader, 1977 — Индия, Андаманские острова
 Euophrys concolorata Roewer, 1951 — Каракорум
 Euophrys convergentis Strand, 1906 — Алжир, Тунис, Ливия
 Euophrys cooki Zabka, 1985 — Вьетнам
 Euophrys crux Taczanowski, 1878 — Перу
 Euophrys dhaulagirica Zabka, 1980 — Непал
 Euophrys difficilis (Simon, 1868) — Южная Европа
 Euophrys evae Zabka, 1981 — Гималаи
 Euophrys everestensis Wanless, 1975 — Тибет
 Euophrys ferrumequinum Taczanowski, 1878 — Эквадор, Перу
 Euophrys flavoatra (Grube, 1861) — Россия
 Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) — Палеарктика 
 Euophrys fucata (Simon, 1868) — Турция
 Euophrys gambosa (Simon, 1868) — Средиземноморье
 Euophrys gambosa mediocris Simon, 1937 — Южная Европа
 Euophrys granulata Denis, 1947 — Египет
 Euophrys herbigrada (Simon, 1871) — Европа
 Euophrys infausta Peckham & Peckham, 1903 — Южная Африка
 Euophrys innotata (Simon, 1868) — Западное Средиземноморье
 Euophrys jirica Zabka, 1980 — Непал
 Euophrys kataokai Ikeda, 1996 — Россия, Корея, Китай, Япония
 Euophrys kawkaban Wesolowska & van Harten, 2007 — Йемен
 Euophrys kirghizica Logunov, 1997 — Кыргызстан
 Euophrys kittenbergeri Caporiacco, 1947 — Восточная Африка
 Euophrys kororensis Berry, Beatty & Prószynski, 1996 — Каролинские острова
 Euophrys laetata Simon, 1904 — Чили
 Euophrys leipoldti Peckham & Peckham, 1903 — Южная Африка
 Euophrys leucopalpis Taczanowski, 1878 — Перу
 Euophrys leucostigma C. L. Koch, 1846 — Бразилия
 Euophrys littoralis Soyer, 1959 — Франция
 Euophrys lunata Bertkau, 1880 — Бразилия
 Euophrys luteolineata (Simon, 1871) — Корсика
 Euophrys manicata (Simon, 1871) — Марокко
 Euophrys mapuche Galiano, 1968 — Чили
 Euophrys marmarica Caporiacco, 1928 — Ливия
 Euophrys maura Taczanowski, 1878 — Перу
 Euophrys megastyla Caporiacco, 1949 — Кения
 Euophrys melanoleuca Mello-Leitão, 1944 — Аргентина
 Euophrys menemerella Strand, 1909 — Южная Африка
 Euophrys minuta Prószynski, 1992 — Индия
 Euophrys monadnock Emerton, 1891 — США, Канада
 Euophrys mottli Kolosváry, 1934 — Словакия
 Euophrys namulinensis Hu, 2001 — Китай
 Euophrys nanchonensis Taczanowski, 1878 — Перу
 Euophrys nangqianensis Hu, 2001 — Китай
 Euophrys nepalica Zabka, 1980 — Непал, Китай
 Euophrys newtoni Peckham & Peckham, 1896 — Центральная Америка
 Euophrys nigrescens Caporiacco, 1940 — Сомали
 Euophrys nigripalpis Simon, 1937 — Франция, Корсика
 Euophrys nigritarsis (Simon, 1868) — Франция
 Euophrys nigromaculata (Lucas, 1846) — Алжир
 Euophrys omnisuperstes Wanless, 1975 — Непал
 Euophrys patagonica Simon, 1905 — Аргентина
 Euophrys patellaris Denis, 1957 — Испания
 Euophrys pehuenche Galiano, 1968 — Чили
 Euophrys pelzelni Taczanowski, 1878 — Перу
 Euophrys peruviana Taczanowski, 1878 — Перу
 Euophrys pexa Simon, 1937 — Франция
 Euophrys poloi Zabka, 1985 — Вьетнам
 Euophrys proszynskii Logunov, Cutler & Marusik, 1993 — Россия, Казахстан
 Euophrys pseudogambosa Strand, 1915 — Израиль
 Euophrys pulchella Peckham & Peckham, 1893 — Сент-Винсент и Гренадины
 Euophrys purcelli Peckham & Peckham, 1903 — Южная Африка
 Euophrys quadricolor Taczanowski, 1878 — Перу
 Euophrys quadripunctata (Lucas, 1846) — Алжир
 Euophrys quadrispinosa Lawrence, 1938 — Южная Африка
 Euophrys rapida C. L. Koch, 1846 — Чили
 Euophrys rosenhaueri L. Koch, 1856 — Испания
 Euophrys rubroclypea Dyal, 1935 — Пакистан
 Euophrys rufa Dyal, 1935 — Пакистан
 Euophrys rufibarbis (Simon, 1868) — Палеарктика
 Euophrys rufimana (Simon, 1875) — Франция
 Euophrys rusticana (Nicolet, 1849) — Чили
 Euophrys saitiformis Simon, 1901 — Чили, Аргентина
 Euophrys sanctimatei Taczanowski, 1878 — Перу
 Euophrys sedula (Simon, 1875) — Франция
 Euophrys semiglabrata (Simon, 1868) — Португалия, Испания, Франция
 Euophrys semirufa Simon, 1884 — Сирия
 Euophrys sima Chamberlin, 1916 — Перу
 Euophrys sinapicolor Taczanowski, 1878 — Перу
 Euophrys striolata (C. L. Koch, 1846) — Северная, Центральная Европа
 Euophrys sulphurea (L. Koch, 1867) — Южная Европа, Сирия
 Euophrys sutrix Holmberg, 1875 — Парагвай, Уганда, Аргентина
 Euophrys talassica Logunov, 1997 — Киргизия
 Euophrys tehuelche Galiano, 1968 — Чили
 Euophrys terrestris (Simon, 1871) — Европа
 Euophrys testaceozonata Caporiacco, 1922 — Италия
 Euophrys turkmenica Logunov, 1997 — Туркменистан
 Euophrys uralensis Logunov, Cutler & Marusik, 1993 — Россия, Центральная Азия
 Euophrys valens Bösenberg & Lenz, 1895 — Восточная Африка
 Euophrys vestita Taczanowski, 1878 — Перу
 Euophrys vetusta C. L. Koch, 1846 — Сент-Томас
 Euophrys wanyan Berry, Beatty & Prószynski, 1996 — Каролинские острова
 Euophrys wenxianensis Yang & Tang, 1997 — Китай
 Euophrys ysobolii Peckham & Peckham, 1896 — Гватемала
 Euophrys yulungensis Zabka, 1980 — Китай, Непал

Ссылки 
 Platnick, Norman I. (2009): The world spider catalog, version 9.5. American Museum of Natural History.
 Photograph of E. frontalis
 Photograph of E. herbigrada
 Photograph of E. rufibarbis
 Photograph of E. sulfurea

Пауки-скакунчики
Роды паукообразных